Дильраба Дильмурат (; 3 июня 1992, Урумчи, Восточный Туркестан) — восточнотуркестанская актриса, модель, ведущая и танцовщица уйгурского происхождения.

Биография 
Дильраба родилась 3 июня 1992 года в Урумчи, Синьцзян.

Ее отец был солистом в Ансамбле песни и танца Синьцзяна. Благодаря влиянию отца Ди Либа с детства заинтересовалась различными видами искусств, активно занималась танцами, училась играть на фортепиано, скрипке, гитаре и т. д.

Окончила Шанхайскую театральную академию.

2013 - 2016: актерский дебют и рост популярности 
В 2013 году Дильраба дебютировала, снявшись в сериале «Анархан», сыграв главную роль. Стала известной во всем Китае после роли в сериале «Бриллиантовый любовник» (2015), получив награду China TV Drama в номинации «лучшая начинающая актриса».

В 2016 году Дильраба получила главную роль в молодежной спортивной драме "Горячая девчонка". Она получила награду "Выдающаяся новая актриса" на конкурсе ENAwards 2016 года за роль в сериале.

2017 - наст. время: прорыв 
В 2017 году сыграла первую главную роль на большом экране в комедийном фильме «Мистер Гордость против мисс Предубеждение». Широкую популярность в Китае приобрела после роли в сериале «Вечная любовь» (2017).

В 2018 году, после того как число подписчиков на Weibo превысило 40 миллионов, было объявлено, что у Дильрабы есть независимая студия под управлением Jaywalk Studio.

В июне 2020 года стала второй по популярности знаменитостью в китайской версии TikTok — Douyin, набрав 55,6 миллионов подписчиков.

В 2021 году снялась в сериале Ты моя слава вместе с Ян Яном.

В 2022 году снималась в главной роли в китайской дораме под названием Синий Шёпот (The Blue Whisper) 

Постоянно участвует в различных ТВ-шоу.

Снимается в рекламе, в КНР представляла несколько брендов, включая Dolce & Gabbana, L’Oréal, Procter & Gamble, Mikimoto.

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой орёл» лучшей актрисе (Китай)